Příjmení Fierlinger nosí více významných osobností:

 Otokar Fierlinger (1888–1941) – zahradní architekt a teoretik urbanismu
 Paul Fierlinger (* 1936) – tvůrce animovaných filmů a dokumentů
 Zdeněk Fierlinger (1891–1976) – vysoký sociálně-demokratický a později komunistický funkcionář, československý premiér v letech 1945–1946